Příjmení Barber (anglického původu, znamenající holič, lazebník) nosí více osobností:

 Bill Barber (* 1952) – kanadský hokejista
 Bill Barber (hudebník) (1920–2007) – americký jazzový tubista
 Darren Barber (* 1968) – kanadský veslař
 Eunice Barberová (* 1974) – sportovkyně-atletka, vícebojařka a dálkařka ze Sierra Leone
 Glynis Barber (* 1955) – jihoafricko-britská herečka
 Chris Barber (1930–2021) – anglický pozounista
 Kelsey-Lee Barberová (*  1991) – australská atletka, který soutěží v oštěpu
 Malcolm Barber (* 1943) – britský historik
 Me'Lisa Barberová (* 1980) – americká atletka, sprinterka
 Patricia Barber (* 1955) – americká jazzová a bluesová zpěvačka, pianistka a textařka
 Samuel Barber (1910–1981) – americký hudební skladatel
 Shawnacy Barber (* 1994) – kanadský tyčkař
fiktivní lidé
 Jen Barber – postava ze seriálu The IT Crowd

Anglická příjmení